

Patronyme 
 Famille Dumont-Saint-Priest, famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française :
François Dumont-Saint-Priest (1785-1855), homme politique français ;
 Henri Dumont-Saint-Priest (1921-), général français;
Michel Dumont-Saint-Priest (1936-2018), juge équestre et sous-directeur du haras national d'Aurillac (1984-1998).

Notes et références